Ђорђе Бранковић се може односити на:

грофа Ђорђа Бранковића, политичког вођу Срба у Хабзбуршкој монархији.
деспота Ђорђа Бранковића, сина деспота Стефана Бранковића.
Сремскокарловачки патријарх српски Георгије, световно име му је било Ђорђе Бранковић.
Ђорђе Бранковић, српски глумац.
Ђорђе Бранковић, из Госпића, посланик Демократске странке.